Onderdistrict in Indonesië
 Sukakarya (Sabang), een onderdistrict van het regentschap Sabang in de provincie Atjeh
 Sukakarya (onderdistrict van Bekasi), een onderdistrict van het regentschap Bekasi in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukakarya (Megamendung), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Sukakarya (Sukanagara), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Sukakarya (Sukakarya), een plaats in het regentschap Bekasi in de provincie West-Java
 Sukakarya (Suku Tengah Lakitan Ulu), een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Karya (doorverwijspagina)